«Monumento al Ángel Caído» puede referirse a:

Monumento 
 Monumento (fuente) al Ángel Caído (1966), del escultor Juan de Ávalos, en Santa Cruz de Tenerife, España.
 Fuente del Ángel Caído (1877/1885), del escultor Ricardo Bellver, en los Jardines del Buen Retiro, Madrid, España.
 Prometheus (Lucifer) (1934), del escultor Paul Manship, en el Rockefeller Center, Nueva York, Estados Unidos.
 Monumento al Traforo del Frejus (1879) del escultor Marcello Conte Panissera de Veglio, en Turín, Italia.
 El Ángel Exterminador (1895), del escultor Josep Llimona, que se encuentra en el Cementerio de Comillas, Cantabria, España.

Véase también